Ogiva 
Ogiva (geometria)
Ogiva (armas) 
Ogiva nuclear
Ogivas nucleares táticas

Desambiguação